Никки Делано (; род. 12 апреля 1986, , Нью-Йорк, США) — американская порноактриса, стриптизёрша и модель.

Ранние годы 
Родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк, является старшей из восьми братьев и сестер в семье. Отец — пуэрториканец, мать имеет колумбийские и итальянские корни. Воспитывалась в строгой католической семье и посещала католическую школу. Окончила колледж уголовного права имени Джона Джея с бакалаврским дипломом судебного психолога.

До карьеры в кино работала офис-менеджером в Bank of America. Также была танцовщицей стриптиза и гимнасткой.

Карьера 

Начала сниматься в фильмах для взрослых 7 февраля 2011 года.

Личная жизнь 
Бисексуалка.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы NightMoves
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Стриптизёрши